Рефрижера́тор:

 Рефрижератор (от  — охлаждённый,  — охлаждаю) — это система искусственного охлаждения, холодильно-отопительная установка (ХОУ), монтируемая на изотермический фургон объёмом от 2 м³ до 120 м³ и служащая для поддержания внутри него температуры в интервале от −30 °С до +12 °С. Основные составные элементы рефрижератора: компрессор, испаритель, конденсатор и терморегулирующий вентиль. Рефрижераторы бывают с приводом от двигателя автомобиля, от электродвигателя, от собственного дизельного двигателя (автономные ХОУ) и с эвтектическими установками.
 Авторефрижератор — автомобили, прицепы и полуприцепы с теплоизолированными (изотермическими) фургонами.
 Рефрижераторный контейнер — ISO-контейнер, оборудованный холодильной установкой.
 Рефрижераторный вагон — универсальный крытый железнодорожный вагон для перевозки скоропортящихся грузов.
 Рефрижераторное судно — грузовое судно специальной постройки, оборудованное холодильными установками.

См. также 
 Холодильник (значения)
 Ледник (помещение)